rutul nyelv
 rutul nép